Die schwarze Spinne – film del 1921 diretto da Siegfried Philippi
Die schwarze Spinne – opera di Heinrich Sutermeister (1936)
Die schwarze Spinne – film del 1983 diretto da Mark M. Rissi